Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2002—2003 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вперше здобув Леотар.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 
 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Желєзнічар взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2002—2003.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2002—2003
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2002 у спорті Боснії та Герцеговини
2003 у спорті Боснії та Герцеговини